Okręty podwodne US Navy o nazwie USS  "Skipjack":
Pierwszy "Skipjack" (SS-24) służył w latach  1912 - 21. Został przemianowany na "E-1".
Drugi "Skipjack" (SS-184) był okrętem typu Salmon, który służył przed i na początku II wojny światowej.
Trzeci "Skipjack" (SSN-585) był okrętem wiodącym swojego typu. Był okrętem o napędzie nuklearnym, który służył w czasie zimnej wojny.
Skipjack